Il termine Mosu può riferirsi a:

Geografia
Mosu – villaggio del Botswana situato nel distretto Centrale, sottodistretto di Boteti
Mosu – località del Botswana situata nel distretto Centrale, sottodistretto di Tutume
Mosu – località del Botswana situata nel distretto Centrale, sottodistretto di Mahalapye

Zoologia
Mosu – genere di ragni della famiglia Mysmenidae